Böden oder Boeden  ist der Familienname folgender Personen:

 Geertje Boeden (* 1985), deutsche Schauspielerin und Regieassistentin
 Gerhard Boeden (1925–2010), deutscher Polizeibeamter und Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz
 Ute Boeden (* vor 1965), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Uwe Böden (* 1959), deutscher Kampfsportler und Budolehrer

Siehe auch:
 Boden